De naam Euphorion (Grieks: ) kan verwijzen naar verschillende personen uit de Griekse oudheid, onder anderen:
 Euphorion, vader van de treurspeldichter Aeschylus;
 Euphorion (5e eeuw v.Chr.), zoon van de treurspeldichter Aeschylus en zelf ook treurspeldichter;
 Euphorion van Chalcis (3e eeuw v.Chr.), geleerde en dichter.